2012 Голяма награда на Бразилия е 40-о за Голямата награда на Бразилия и двадесети последен кръг от сезон 2012 във Формула 1, провежда се на 25 ноември 2012 година на пистата Интерлагос в Сао Пауло, Бразилия.

Класиране

Класиране след състезанието 

 Генерално класиране при пилотите

 Генерално класиране при отборите

Източници 
 

Голяма награда на Бразилия